Franco Perlotto – alpinista e scrittore italiano
 Gibo Perlotto – scultore italiano
 Giovanni Perlotto – umanista dalmata